El Maestro Shinkai Katana es un personaje ficticio creado por la compañía Namco para el juego Urban Reign lanzado en 2005 para PlayStation 2. En él participa como antagonista.

Historia 

A la edad de 65 años, el maestro Shinkai es el líder de la organización Mushin-Kai Yakuza conformada por varios aprendices espadachines, uno de ellos Lin Fong Lee (quién al parecer, hubiera sido el seguidor de Shinkai). Se desconoce el lugar de origen de Shinkai, solo se sabe que fue contratado por un "misterioso personaje" de la Ciudad de Green Harbor que se encontraba en un estado crítico de violencia, provocado por las peleas de las pandillas callejeras. Los protagonistas del juego Brad Hawk y Shun Ying Lee comenzaron a investigar como pudo Shinkai y su banda acceder a la ciudad, luego de que el alcalde Bordin la limitara con rejas de hierro. Sus resultados apuntan al mismo Bordin como responsable no solo de abrirle el paso, si no de contratarlo. Sin embargo, Shinkai pronto se convertirá en una agresiva amenaza para Brad. Shinkai ha mandado a toda su organización a acabar con él y luego de descubrir el restaurante en donde operaba ocultamente Shun Ying Lee, ordena al temido peleador Golem y a Lin Fong Lee a destruirlo, sin embargo ella y Brad lo impiden. Bordin informa a Shun Ying que mandará ahora al jefe Shinkai y asegura que jamás podrán derrotarlo. Shinkai se prepara aunque solo tiene el objetivo de asesinarlos a ambos. Ahora para que Brad pueda llegar con Bordin, se ve obligado a pelear con Shinkai a un duelo a muerte. Al final del juego, Brad descubre que la única intención de Shinkai era utilizar a Bordin para llegar al gobernador, aunque Bordin también lo utilizaba a él para que terminara con la inestabilidad de la ciudad, sin importarle cuanta gente inocente pudiera morir, su único objetivo era llegar a ser gobernador. Shinkai fue derrotado por Brad antes de que él acabara con Bordin y con el mismo gobernador.

Técnicas en el juego 

Shinkai tiene un estilo de lucha que combina el karate con la lucha callejera. Sin embargo, Shinkai es considerado el más personaje más peligroso en el juego por ser el que posee el arma más dañina (sin contar la pistola, que no puede ser elegible) y capaz de derrotar al adversario rápidamente. Esta arma es una espada, capaz de volverse más efectiva si está en manos de su amo.

El maestro Shinkai aparece como subjefe del juego en la misión 99 (de 100), pero a pesar de eso, es considerado por los seguidores del juego como el enemigo más difícil dentro del juego, ya que Bordin en la última misión es derrotado fácilmente si se usan técnicas rápidas.

Enlaces externos 

 
 Ejemplo en Youtube: Shinkai vs. Bordin

Personajes de Urban Reign
Personajes de videojuegos de lucha